Карапакс — название спинной части панциря в различных группах животных:
 Карапакс членистоногих — сплошной щиток, прикрывающий тело сверху.
 Карапакс черепах — спинной щит панциря.